Methanocella arvoryzae — вид архей из рода Methanocella.

История изучения 
Первоначально вид был известен как штамм MRE50T. Он был выделен из образца почвы с рисового поля в Италии. Штамм был отнесён к роду Methanocella ввиду его родства с видом Methanocella paludicola, выявленным в ходе генетических исследований.

Описание 
Клетки неподвижные, палочковидные, 1,3—2,8 мкм длиной и 0,4—0,7 мкм шириной. В старых культурах также встречаются кокковидные клетки.

Условия обитания 
Рост штамма был зафиксирован при 37—55 °C (оптимальная температура — 45 °C) и pH между 6,0 и 7,8 (оптимум — 7,0), а также в присутствии 0—20 г NaCl на л-1.

Метаболизм 
Штамм поглощал H2/CO2 и формиаты для роста и образования метана.

Ссылки 
 Methanocella arvoryzae sp. nov., a hydrogenotrophic methanogen isolated from rice field soil.

Methanomicrobia